Ripalta puede referirse a:

 Ripalta Arpina, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía
 Ripalta Cremasca, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía
 Ripalta Guerina, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía